Люневиль:
Люневиль — город во французском департаменте Мёрт и Мозель
Люневиль — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Лотарингия

См. также 
Люневиль-Нор (кантон)
Люневиль-Сюд (кантон)